Гордон:

Прізвище 

 Ґ́ордон (з твердим «ґ» і наголосом на перший склад)
 Гордон (з м'яким «г» і наголосом на другий склад)

Географічні об'єкти

США 
 Гордон — містечко в штаті Алабама
 Гордон — неінкорпорована територія в штаті Каліфорнія
 Гордон — місто в штаті Джорджія
 Гордон — місто в штаті Небраска
 Гордон — село в штаті Огайо
 Гордон — боро в штаті Пенсільванія
 Гордон — місто в штаті Техас
 Гордон — містечко в окрузі Ешленд, штат Вісконсин
 Гордон — містечко в окрузі Дуглас, штат Вісконсин
 Гордон — неінкорпорована територія в штаті Вісконсин
 Гордон — округ в штаті Джорджія

Австралія 
 Гордон — річка в південно-західній частині Тасманії в Австралії.
 Гордон — рукотворне водосховище, створений , розташоване у верхній течії річки Гордон в  регіоні Тасманії, що в Австралії.